Mariánské Údolí bezeichnet:

Mariánské Údolí (Horní Jiřetín), einen Ortsteil von Horní Jiřetín, Tschechien
Mariánské Údolí, einen Ortsteil von Hlubočky, Tschechien
Mariánské údolí, ein Tal und Erholungsgebiet bei Brno, Tschechien